Zestawienie wyników indywidualnych osiąganych przez zawodniczki w konkursach Pucharu Świata w biathlonie.

Legenda 
DF – Nie ukończył
DS – Zawodnik został zgłoszony do biegu, ale w nim nie wystartował
DQ – Zdyskwalifikowany
SP – Sprint
IN – Bieg indywidualny
PU – Bieg pościgowy
MS – start masowy

Linki zewnętrzne 
 https://web.archive.org/web/20130326064452/http://www5.biathlonworld.com/en/events/do/detail.html?event_level=E.ON%20IBU%20World%20Cup

Puchar Świata w biathlonie 2012/2013